

Patronyme 

 Claude Anthime Corbon (1808-1891), personnalité politique française.

Toponyme 

 Corbon, commune française du Calvados ;
 Corbon, commune française de l'Orne ;
 Méry-Corbon, commune française du Calvados ;
 Notre-Dame-d'Estrées-Corbon, commune française du Calvados ;
 Rue Corbon, voie française du  arrondissement de Paris.